Jialing bezeichnet:

 den Stadtbezirk Jialing (嘉陵区) der bezirksfreien Stadt Nanchong in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Jialing;
 die Großgemeinde Jialing (嘉陵镇) im Kreis Hui des Autonomen Gebiets Guangxi der Zhuang, siehe Jialing (Hui);
 das Straßenviertel Jialing (嘉陵街道) des Stadtbezirks Lizhou in der Stadt Guangyuan der Provinz Sichuan, siehe Jialing (Lizhou);
 den Fluss Jialing Jiang (嘉陵江), siehe Jialing Jiang.